Grasque er det tredje studiealbum af det danske band Choir of Young Believers, som blev udgivet den 19. februar 2016 via Ghostly International i USA og via Tigerspring i Europa.

Spor

Referencer 

Choir of Young Believers-album